Makleen nombre artístico de Erick Hollypher Quezada Suárez
(Jarabacoa, 9 de abril de 1991), es un artista dominicano de música urbana radicado en Nueva York .  Desde su debut en 2014, ha lanzado dos EP y varios sencillos, colaborando con artistas como Tivi Gunz,  Nico Clínico,  y Nipo 809.  Mientras tanto, como productor musical y compositor, Makleen también ha colaborado en álbumes y canciones para otros artistas y productores, teniendo como tema principal de sus canciones temas de amor, desamor e historias de la calle.

Carrera musical 
Makleen es un cantante y productor dominicano. Nació el 9 de abril de 1991 en la ciudad de Jarabacoa, República Dominicana . Después de terminar sus estudios en Jarabacoa, Erick asistió a la escuela de música para seguir una carrera artística. Comenzó su carrera en un grupo llamado Flow Magic Company en 2007. Su maestro fue Bs El Ideologo. Su talento para el canto se descubrió cuando el instructor de baile comenzó a tararear una canción y la terminó, capaz de tocar las notas altas. 

Debutó formalmente en 2014 como cantante de trap latino, Hip hop, Dembow y Reguetón, género con el que logró consolidarse como uno de los nuevos artistas dominicanos de la música urbana. El tema de su música de él presenta con frecuencia temas de la cultura y los problemas sociales del Caribe. Ha cantado en importantes eventos en Nueva York como el Desfile del Día Dominicano y el Desfile del Día de Puerto Rico.  

Makleen fue reconocido por la empresa de distribución de música TuneCore en 2020, alcanzando la certificación 10k Streaming y los Music Streaming Awards, le otorgaron una certificación de 100k Streaming por su último álbum "Timeless".

En la actualidad, Makleen lanzó su EP "Yesterday", promocionando varios singles que incluyen “Apaga la luz” y “No toy en ti”, temas en los que ha colaborado como compositor y como productor musical. Asimismo, Makleen se encuentra actualmente en los Estados Unidos trabajando en nuevos proyectos, incluido un álbum Trap y Drill.

Vida personal 
La madre de Erick se llamaba Rosaura Suárez y el padre se llamaba Carlos Ortega, eran secretarios de gobierno.  Murieron cuando Erick tenía sólo 10 años  Luego, Erick fue criado por su hermana madre. Erick tiene 2 hermanos. Está casado y tiene dos bebés, uno es niño y el otro es niña.

Discografía 

 2020: Timeless (EP)
 2021: Yesterday (EP)

Referencias 

Raperos de la República Dominicana
Personas vivas
Nacidos en 1991